Araujo oder Araújo ist ein portugiesischer Familienname.

Namensträger

A 
 Abílio Araújo (* vor 1960), osttimoresischer Politiker
 Abílio Xavier de Araújo, osttimoresischer Politiker

 Afonso Redentor Araújo (1942–1979), osttimoresischer Komponist
 Alcides Araújo Alves (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Alberto Araújo (1938–2020), Unabhängigkeitsaktivist und Philosoph
 Alexandra Araujo (* 1972), italienische Wasserballspielerin
 Alexandre Gentil Corte-Real de Araújo, osttimoresischer Politiker und Beamter
 Alexandrino de Araújo, osttimoresischer Politiker
 Aliança Araújo (* um 1951), osttimoresische Politikerin
 Altevir de Araújo (* 1955), brasilianischer Sprinter und Weitspringer
 Amon Adonai Santos de Araujo Tobin, bekannt als Amon Tobin (* 1972), brasilianischer Diskjockey
 Ana María Araújo (* 1952), uruguayische Soziologin und Psychologin
 Ana Vitória Angélica Kliemaschewsk de Araújo (* 2000), brasilianische Fußballspielerin
 Andre Araújo (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Antonito de Araújo (* 1964), osttimoresischer Diplomat
 Armindo Araújo (* 1977), portugiesischer Rallyefahrer
 Arnaldo dos Reis Araújo (1913–1988), osttimoresischer Politiker
 Arthur Henrique Vieira Araújo (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Arturo Araujo (1878–1967), salvadorianischer Politiker, Präsident 1931
 Augusto de Araújo, osttimoresischer Politiker

B 
 Benedito Araújo (* 1963), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Guajará-Mirim
 Benjamim de Araújo e Côrte-Real, osttimoresischer Hochschullehrer und Sprachwissenschaftler
 Benjamin Araújo, portugiesischer Ringer
 Bruno Araújo (* 1972), brasilianischer Politiker

C 
 Carlito Pinheiro de Araújo († 2018), osttimoresischer Administrator
 Carlos Luciano Araujo (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Carolina Araujo (* 1971), mosambikanische Schwimmerin
 Carolina Araújo (* 1976), brasilianische Mathematikerin
 Cheryl Araujo (1961–1986), US-amerikanisches Verbrechensopfer und Aktivistin
 Clemerson de Araújo Soares, brasilianischer Fußballspieler
 Crisódio Araújo (1964–2021), osttimoresischer Schriftsteller und Politiker
 Cristiano Araújo († 2015), brasilianischer Sänger und Songwriter
 Cristiano Portela de Araújo Pena (1913–2000) brasilianischer Geistlicher und Bischof von Divinópolis

D 
 Devair Araújo da Fonseca (* 1968), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Piracicaba
 Dolores Araujo, mexikanischer Fußballspieler
 Domingos Carvalho de Araújo (* 1965), osttimoresischer Politiker

E 
 Edson Décimo Alves Araújo († 2014), brasilianischer Fußballspieler
 Egídio de Araújo Pereira Júnior (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Egídio
 Élia António de Araújo dos Reis Amaral, osttimoresische Politikerin
 Elídio de Araújo, osttimoresischer Politiker
 Elizeu Araújo de Melo Batista (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Élvis Vieira Araújo (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Epaminondas José de Araújo (1922–2010), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Palmeira dos Índios
 Ernesto Araújo (* 1967), brasilianischer Diplomat, Politiker und Außenminister
 Eronilde de Araújo (* 1970), brasilianischer Hürdenläufer
 Eugênio de Araújo Sales (1920–2012), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von São Sebastião do Rio de Janeiro
 Eusébio Corsino de Araújo (* 1956), osttimoresischer Politiker und Diplomat

F 

 Francisco de Araujo (Francisco Araúxo, Franz Arvasius; 1580–1664), spanischer Theologe
 Francisco de Araújo (* 1973), osttimoresischer Politiker
 Francisco Camilo de Araújo (1849–1901), brasilianischer Politiker

G 
 Gaspar Araújo (* 1981), portugiesischer Weitspringer
 Guilhermina Araújo, portugiesisch-osttimoresische Unabhängigkeitsaktivistin
 Germán Araújo (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Gertrudes Araújo Moniz (* 1967), osttimoresische Politikerin

H 
 Heriberto Araújo (* 1983), spanischer Journalist und Autor
 Hernando Molina Araujo, kolumbianischer Politiker
 Hugo Bressane de Araújo (1899–1988), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Marília
 Humberto de Araújo Benevenuto (* 1903), brasilianischer Fußballspieler

I 
 Ilan Araújo (* 1980), brasilianischer Fußballspieler

J 
 Jacob de Araújo (* 1974), osttimoresischer Politiker
 Jeferson de Araujo de Carvalho (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 João Araújo (* 1985), portugiesischer Schwimmer

 Joaquín Araújo Ruano (1851–1894), spanischer Maler, Grafiker und Buchillustrator
 José Araújo (1933–1992), kapverdischer Widerstandskämpfer und Politiker der PAIGC/PAICV
 José Albuquerque de Araújo (* 1968), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Parintins
 Joubert Araújo Martins, brasilianischer Fußballspieler
 Jovito Araújo (* 1963), osttimoresischer katholischer Geistlicher
 Juan de Araujo (1646–1712), peruanischer Komponist
 Julián Araujo (* 2001), mexikanisch-amerikanischer Fußballspieler

L 
 Larissa Araújo (* 1992), brasilianische Handballspielerin
 Leandro Freire de Araújo (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Léonardo Araújo dos Santos (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe Léo Santos (Fußballspieler, 1996)
 Leonardo Nascimento de Araújo (* 1969), brasilianischer Fußballspieler
 Lourdes Alves Araújo (1956–2021), osttimoresische Politikerin und Frauenrechtlerin 
 Lucas Araújo (* 1983), brasilianischer Badmintonspieler
 Lucas Alves de Araújo (* 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Lucas (Fußballspieler, Juli 1992)

 Lukian Araújo de Almeida (* 1991), brasilianischer Fußballspieler

M 

 Márcio Araújo (* 1973), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Márcio Rodrigues Araújo (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Gomes de Araujo (* 1976), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marquinhos (Fußballspieler, 1976)
 María Consuelo Araújo (* 1971), kolumbianische Politikerin
 Marins Alves de Araújo Viana (1909–1972), brasilianischer Fußballspieler
 Mário de Araújo Cabral (1934–2020), portugiesischer Formel-1-Rennfahrer
 Martha Araújo (* 1996), kolumbianische Leichtathletin
 Martinho de Araújo (* 1973), osttimoresischer Gewichtheber
 Matilde Rosa Araújo (1921–2010), portugiesische Schriftstellerin

N 
 Natália de Araújo (* 1966), osttimoresische Hebamme und Politikerin
 Nazario Araújo (* 1945), argentinischer Marathonläufer
 Neber Araújo (* 1937), uruguayischer Journalist
 Néstor Araujo (* 1991), mexikanischer Fußballspieler

O 
 Oeliton Araújo dos Santos (Etto; * 1981), brasilianischer Fußballspieler

P 
 Patricia Araujo (* 1983), brasilianische Pornodarstellerin
 Patricio Araujo (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Paulo César Araújo (1934–1991), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro de Araújo (um 1640–um 1705), portugiesischer Organist und Komponist 
 Pedro Araújo (* 1993), dominikanischer Baseballspieler
 Petros Matheus dos Santos Araújo (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

R 
 Raffael Caetano de Araújo (* 1985), brasilianischer Fußballspieler, siehe Raffael (Fußballspieler)
 Reginaldo Araújo (1977–2016), brasilianischer Fußballspieler
 Renato de Araújo Chaves Júnior (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo Martins de Araújo (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Roberto Luiz Assumpção de Araújo (1915–2007), brasilianischer Diplomat
 Ronald Araújo (* 1999), uruguayischer Fußballspieler
 Ronny Heberson Furtado de Araújo (Ronny, Tody; * 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Ronny (Fußballspieler, 1986)

S 
 Serafím Fernandes de Araújo (1924–2019), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Belo Horizonte und Kardinal
 Sergio Araujo (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Severino Araújo (1917–2012), brasilianischer Musiker und Komponist

V 
 Vicente de Paulo Araújo Matos (1918–1998), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Crato
 Vinícius Araújo (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Vitor Hugo Araujo Vieira (* 1998), brasilianischer Fußballspieler, siehe Vitinho (Fußballspieler, Januar 1998)
 Vladimir Orlando Cardoso de Araújo Filho (* 1989), brasilianischer Fußballtorwart

W 
 Waldemar Chaves de Araújo (* 1934), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Santa Cruz do Sul
 Wilser Araújo, uruguayischer Kanute

Familienname
Portugiesischer Personenname